Bucky est un prénom et un nom.

Prénom

Patronyme 

 Gustav Peter Bucky (1880-1963), médecin, physicien et écrivain scientifique germano-américain.

Fiction 
 James Barnes, alias Bucky, super-héros de l'univers Marvel.
 Bucky et Pepito, série télévisée animée américaine de 1959.